Institut d'Estudis Valencians, institució fundada el 1937 a València.
 Institut d'Estudis Vallencs, entitat cultural no lucrativa creada el 1960.
 Índex d'explosibilitat volcànica, mesura relativa de la força explosiva de les erupcions volcàniques.